A Serie B az olasz másodosztály elnevezése. A bajnokságot gyakran hívják például cadetti-nek (ifik), vagy Campionato Cadetto-nak is.

A 2002-2003-as szezonig a bajnokságot "mindössze" 20 csapat alkotta. Ez a szám a 2004-2005-ös bajnokságban 24 csapat volt, ám ezt a rendszert csak 1 évig alkalmazták, majd mikor 2004-ben a Serie A létszámát megnövelték 18-ról 20-ra, egyúttal a Serie B létszáma csökkent kettővel, 24-ről 22-re.

A jelenlegi szezonban a bajnokságot 22 csapat alkotja, és 42 meccset - mindenkivel kettőt-kettőt - játszanak. Az olasz futballban egy nagyon jól működő körmérkőzéses rendszer van. Ez azt jelenti, hogy az őszi szezonban (olaszul Andata), a csapatok minden csapattal játszanak 1, tehát összesen 21 mérkőzést. A tavaszi szezonnak (Ritorno) ugyanez a lebonyolítása, annyi különbséggel, hogy felcserélődnek a pályaválasztói jogok, vagyis aki ősszel hazai pályán játszott, az tavasszal idegenben, és fordítva.

A 2006-07-es szezontól kezdődően az aktuális győztes egy olyan kupát kap, aminek a neve Ali Della Vittoria (A Győzelem szárnyai), 63 cm magas és 5 kilogramm.

A Serie B meccseit általában szombaton játsszák. Korábban játszottak egyet pénteken (Anticipo, a kezdő meccs), és egyet hétfőn is(Posticipo, utolsó meccs), de ezt felfüggesztették a 2007-2008-as szezonra. A liga gyakran játszik szerdán is, valamint vasárnap is, amennyiben a Serie A nem.

Feljutás és kiesés 

A Serie B csapatai közül az első 2 automatikusan följut, valamint, ha a 3. helyezett több, mint 10 ponttal végez a 4. előtt, akkor a 3. is automatikusan följut. Ellenben, ha minden a "tervek szerint" alakul, az első kettő följut, a 3. és a 6. hely közötti csapatok egy afféle minibajnokságot játszanak az 1 kiadó helyért.

Ebben a rendszerben az első körben a harmadik helyezett a hatodikkal, míg a negyedik az ötödikkel játszik oda-visszavágós rendszerben. Ezután a 2 továbbjutó játszik egymással, és a visszavágót az alapszakaszban jobb helyezést elért csapat otthonában tartják. (Az idegenben lőtt gólok itt nem számítanak).

A bajnokság utolsó 3 helyezettje automatikusan kiesik. Ha a 18. több, mint 5 ponttal végzett a 19. előtt, akkor a 19. is automatikusan kiesik, ellenben egy oda-visszavágós meccset játszik egymással a 2 csapat, és a visszavágót a 18. helyezett otthonában tartják.

A Serie B statisztikái

Az egyes szezonok

Teljesítmény klubonként

Külső hivatkozások 
 Hivatalos weboldal
 Serie B-statisztikák, eredmények, mérkőzések

 2